Ženská čtyřhra Citi Open 2016 probíhala ve druhé polovině července 2016. Do deblové soutěže washingtonského tenisového turnaje nastoupilo třináct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Belinda Bencicová a Kristina Mladenovicová, jehož členky v této sezóně spolu nehrály a do turnaje ani nezasáhly.

Vítězem čtyřhry se stala nenasazená dvojice Monica Niculescuová z Rumunska a Yanina Wickmayerová z Belgie, které ve finále porazily japonský pár Šúko Aojamová a Risa Ozakiová po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Belgičanka tak získala po triumfu ve dvouhře druhý titul z tohoto podniku.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první společnou trofej. Niculescuová vybojovala na okruhu WTA šestý deblový titul a pro Wickmayerovou to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Tři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do čtvrtfinále.
  Gabriela Dabrowská /  Jang Čao-süan (semifinále)
  Naomi Broadyová /  Miju Katová (čtvrtfinále)
  Nicole Melicharová /  Sü Š'-lin (semifinále)
  Xenija Lykinová /  Emily Webleyová-Smithová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Citi Open 2016
WTA Tour 2016